Reußwig ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Reußwig (* 1952), deutscher Komponist und Kirchenmusiker
 Tobias Reußwig (* 1989), deutscher Schriftsteller